Чемпионат Люксембурга по футболу 1967/1968 — 54-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1967/1968
Люксембург
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 1967 году
Спорт в Люксембурге в 1968 году